Die Dilophosauridae sind eine umstrittene Familie mittelgroßer Theropoden. Dilophosauriden gehörten zu den ersten größeren fleischfressenden Dinosauriern, Fossilien sind aktuell nur aus dem Unterjura bekannt, einige neuere Funde sprechen aber eventuell auch für ein Vorhandensein in der Trias.

Beschreibung 
Dilophosauriden waren mittelgroße Fleischfresser, die bei einem Gewicht von etwa 500 Kilogramm Längen von etwa vier bis sieben Metern erreichten. Auffällig sind bei einigen Gattungen wie Dilophosaurus, Cryolophosaurus und Sinosaurus insbesondere die knöchernen Schädelkämme. Dilophosauriden unterscheiden sich im Detail von anderen theropoden Dinosauriern vor allem anhand von Merkmalen des Unterkiefers. Mit fortschrittlicheren Theropoden teilen sie sich bereits das Vorhandensein kleinerer Schädelöffnungen im Schnauzenbereich (Promaxillarfenster), eine Gefäßöffnung im Tränenbein und eine reduzierte Anzahl der Zähne im Oberkiefer.

Systematik 
Es ist aktuell umstritten, ob die Dilophosauriden als Taxon überhaupt existieren oder ob es sich bei den vorgeschlagenen Gattungen nur um verschiedene frühe Theropoden handelt, die nicht näher miteinander verwandt waren. Allgemein sind die Verwandtschaftsbeziehungen der frühen Neotheropoden kontrovers. Hendrickx et al. (2015) definierten die Dilophosauridae als die kleinste Gruppe innerhalb der Theropoden, die Dilophosaurus wetherilli enthält, aber nicht Coelophysis bauri, Ceratosaurus nasicornis und Haussperling. 

Yates (2005) beschrieb mit Vorbehalt eine gemeinsame Klade von Dilophosaurus, Dracovenator und Zupaysaurus. Smith et al. (2007) fanden eine gemeinsame Gruppe zusammengesetzt aus Dilophosaurus, Cryolophosaurus, Sinosaurus (= „Dilophosaurus“ sinensis) und Dracovenator. Andere Autoren wie Carrano et al. (2012) und Hendrickx & Mateus (2014) ordnen die Typusart Dilophosaurus wetherilli dagegen den Coelophysoidea zu, während sie Cryolophosaurus und Sinosaurus zu den Tetanurae stellen. In einer Analyse von Hendrickx et al. (2015) ergab sich eine Dilophosauridae aus Dilophosaurus und Dracovenator. Dal Sasso et al. (2018) fanden Sarcosaurus in einer gemeinsamen Klade mit Dilophosaurus und Cryolophosaurus. Zahner & Brinkmann (2019) diskutieren, ob es sich bei dem triassischen Notatesseraeraptor ebenfalls um ein Mitglied der Dilophosauridae handelt.

Kladogramm nach Smith et al. (2007):

Kladogramm nach Hendrickx und Mateus (2014):

Kladogramm nach Zahner & Brinkmann (2019):

Einzelnachweise

Weblinks 

Theropoda
Theropoden